Чарльз Энтони Стэндиш Брукс (Тони Брукс) (; ) — британский автогонщик. Дебютировал в чемпионате Формулы-1 в  году и одержал 6 побед за карьеру в Гран-при. Был также известен по прозвищу «гонщик-дантист».

Результаты в Формуле-1 по сезонам

Список выигранных Гран-при

Примечания

Ссылки 
 

Автогонщики Великобритании
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Великобритании
Пилоты Формулы-1 из Великобритании
Пилоты Формулы-1 1950-х годов
Пилоты Формулы-1 1960-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на BRM
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Vanwall
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Ferrari
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Cooper
Победители Гран-при Формулы-1
Пилоты Targa Florio
Долгожители Великобритании